Naselja u BiH:
 Orahova (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška
 Orahova (Kotor Varoš, BiH), naselje u općini Kotor Varoš